La Serie C 1973-1974 è stata la 36ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 16 settembre 1973 e il 16 giugno 1974, si è concluso con la promozione dell', della  e del .

Girone A

Stagione 

L' di Dino Ballacci conquista, con quattro giornate d'anticipo, la promozione in Serie B, che mancava ai piemontesi da 7 anni: decisivo il pareggio a Mantova per 1-1 contro i padroni di casa; clamorosamente, dopo questa gara, Ballacci venne esonerato per contrasti con la dirigenza piemontese che portò anche alle dimissioni del presidente Paolo Sacco, contestato dalla tifoseria.

Schiacciato in fondo alla classifica il , che ritorna nei dilettanti; retrocesse anche la  (alla sua seconda retrocessione in Serie D in 3 anni) e un  che, dopo un vivace testa a testa con ,  e  per agguantarsi la salvezza, il 2 giugno 1974 spreca l'occasione con i lagunari e lombardi vittoriosi, mentre i liguri pareggiarono proprio contro i piemontesi in una gara in cui entrambe le compagini dovevano vincere per aggiudicarsi la salvezza: finì con un pareggio a reti bianche e i savonesi scesero in Serie D.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1974-1975.
      Retrocesso in Serie D 1974-1975.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Stagione 

La  del mister Marino Bergamasco, centra la seconda promozione in Serie B della sua storia (categoria che mancava ai marchigiani da 11 anni), con ben 9 punti di distacco dal  secondo e 10 sulla  terza: decisiva la vittoria dei rossoblù in casa contro il  e il pareggio dei romagnoli a Lucca.

Un  ultimo da tempo, lascia la categoria con largo anticipo, venendo seguito da Olbia e  in Serie D; si salvano , ,  e Ravenna.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1974-1975.
      Retrocesso in Serie D 1974-1975.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Stagione 

Il  di Domenico "Tom" Rosati torna in Serie B dopo 25 anni d'assenza e dopo aver vissuto anche l'onta della prima e unica partecipazione ad un campionato di Serie D degli abruzzesi: la lotta per il primato è conteso con il , da cui gli abruzzesi uscirono vincitori, favoriti tra l'altro da un punto di penalizzazione inferto ai salentini che si erano rifiutati di scendere in campo nella partita del 23 dicembre 1973 contro il , per la mancanza dell'arbitro designato: la gara fu quindi vinta dai siciliani a tavolino.

Retrocedono invece, nel massimo campionato dilettantistico, il  (appena neopromosso), la  e il  (quest'ultimo per peggior differenza reti nei confronti del Marsala).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1974-1975.
      Retrocesso in Serie D 1974-1975.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di pari merito viene considerata la differenza reti per stabilire la posizione in classifica.

Note:
Il Lecce ha scontato 1 punti di penalizzazione.

Il Cosenza retrocesso per la peggiore differenza reti nei confronti delle ex aequo Marsala, Barletta, Vasto e Matera.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note 

Calcio nel 1973
Calcio nel 1974
1973